Das ATP-Turnier von Moskau (offiziell Kremlin Cup, , Transkription: Kubok Kremlja) ist ein russisches Herren-Tennisturnier. Das auf Hartplatz in der Halle gespielte Turnier wird jährlich im Oktober ausgetragen und gehört zur ATP Tour 250, der niedrigsten Kategorie innerhalb der ATP Tour.

Geschichte 
Der Kremlin Cup ist das erste internationale Tennisturnier in Russland und wird seit Gründung der ATP Tour 1990 in der russischen Hauptstadt – in der Olympiahalle von Moskau, dem Sportkomplex Olimpijski – ausgerichtet. Seit 2007 wird das Turnier auf Hartplatz statt Teppich ausgetragen. 2019 wurde die Anlage erneuert, sodass die Ausgabe 2019 im Eispalast Krylatskoje und die Ausgabe 2021 im Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace stattfand. 2020 fand wegen der Corona-Pandemie keine Ausgabe statt. Das Turnier 2022 wurde wegen des Russischen Überfalls auf die Ukraine ausgesetzt.

Siegerliste 
Rekordsieger ist Jewgeni Kafelnikow, der das Turnier fünfmal in Folge gewinnen konnte; im Doppel ist Maks Mirny mit fünf Titeln der erfolgreichste Spieler.

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 ATP-Turnierprofil (englisch)

Einzelnachweise 

Moskau
 
Erstveranstaltung 1990